Каульбарс:

 Каульбарс — баронский род остзейского дворянства.
 Каульбарс, Александр Васильевич (1844—1929) — русский военный деятель и учёный-географ, генерал от кавалерии.
 Каульбарс, Алексей Александрович (род. 1964) — российский экономист, аудитор Счётной палаты РФ.
 Каульбарс, Карл Романович (1802—1870) — генерал-майор, командир 4-й лёгкой кавалерийской дивизии.
 Каульбарс, Николай Васильевич (1842—1905) — генерал от инфантерии, военный писатель.